Лувен, Луве́н (фр. Louvaines) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.
 Сент-Обен-Фосс-Лувен, Сент-Обе́н-Фосс-Луве́н (фр. Saint-Aubin-Fosse-Louvain) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Майєнн.